Ганшин — фамилия; имеет женскую форму ''Ганшина.

 Известные носители 
 Ганшин, Вадим Викторович (1938—1980) — советский актёр.
 Ганшин, Виктор Иванович (1933—2012) — советский российский журналист, поэт, писатель. 
 Ганшин, Сергей Михайлович (1895—1937) — советский нефтяник, организатор промышленности.

Ганшина 
 Ганшина, Клавдия Александровна (1881—1952) — российский и советский педагог, член-корреспондент АПН РСФСР.
 Ганшина, Полина Владимировна (род. 1979) — российская актриса.